Een verkeersweg:
 N718 (België)
 N718 (Frankrijk)
 N718 (Nederland), zie Provinciale weg 718

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing